Şerifoğlu ist der Familienname folgender Persone:

 Feyyaz Şerifoğlu (* 1991), türkischer Filmschauspieler und Sänger
 Ömer Faruk Şerifoğlu (* 1967), türkischer Autor